Stanisław Tondos (1854-1917) – polski malarz pejzażysta,
 Stanisław Tondos (1895-1978) – major Wojska Polskiego.